Тюрино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюрино — село в Володарском районе Астраханской области.
 Тюрино — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Тюрино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Тюрино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Тюрино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Тюрино — село в Шацком районе Рязанской области.
 Тюрино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.